Jasenovac es un topónimo sureslavo. Está derivado de palabra "jasen" (fresno). Puede tener relación con cualquiera de los siguientes lugares:

Campo de concentración de Jasenovac: Un campo de concentración del régimen nazi del Estado Independiente de Croacia que existió entre 1941 y 1945.

Topónimos

Croacia 

Jasenovac: una localidad y municipio de Croacia, cerca de donde se ubicó el campo anterior.
Jasenovac- una localidad en Croacia oriental, perteneciente a municipio Kneževi Vinogradi en el condado Osijek-Baranja
Jasenovac Zagorski: una localidad en Croacia oriental, perteneciente a municipio Krapinske Toplice

Bosnia y Herzegovina 
Jasenovac (Bosnia): Una localidad de Bosnia y Herzegovina, perteneciente a Bosanski Petrovac.

Serbia 
Mali Jasenovac: Una localidad de ciudad Zaječar
Veliki Jasenovac:Una localidad de ciudad Zaječar